

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa

 Siwki – część miasta Zielonka
 Siwki –  wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Grabowo

Na Ukrainie 
 Siwki – wieś w rejonie berezieńskim obwodu rówieńskiego